Kapuzinerstraße ist der Name folgender Straßen:

 Kapuzinerstraße (Bamberg)
 Kapuzinerstraße (Dillingen a. d. Donau)
 Kapuzinerstraße (Linz)
 Kapuzinerstraße (Mainz)
 Kapuzinerstraße (München)
 Kapuzinerstraße (Würzburg), früher Kapuzinergasse